Plusieurs personnes portent ou ont porté le patronyme de Simonot :
 Alexandre Simonot (1794-1874), homme politique français ;
 Chantal Simonot, ancienne députée européenne.
 Jean Ernest Simonot (1866-1958), ingénieur du Génie maritime, spécialiste des sous-marins.

Pseudonyme 
 Renée Simonot, comédienne française (1911-2021).